Шандра (Marrúbium) — рід багаторічних, рідше однорічних рослин родини глухокропивових (Lamiaceae).
 Шандра звичайна (Marrubium vulgare) — багаторічна трав'яниста рослина роду Шандра.

Географічні місця 

 Шандра — село в Україні, у складі Миронівської громади Обухівського району Київської області.
 Шандра () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Шандра () — село у складі комуни Шандра.
 Шандра () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Белтіуг.

Люди 

Відомі носії українського прізвища Шандра:
 Шандра Володимир Миколайович (* 1963) — український політик;
 Шандра Валентина Степанівна (* 1952) — доктор історичних наук, професор.
 Шандра Сергій Іванович (1995—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шандро
Українські прізвища